East Bangor ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Bangor (Maine), im Penobscot County
 East Bangor (Pennsylvania), im Northampton County